Występy w europejskich pucharach niemieckiego klubu piłkarskiego Werder Brema.

Wykaz spotkań pucharowych

1961–2000

2001–2020

Bibliografia 

 

Werder Brema
Niemieckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach